Tasersuatsiaq bezeichnet:
 Tasersuatsiaq (Fjord), Fjord im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tasersuatsiaq (See, Maniitsoq), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tasersuatsiaq (See, Sisimiut), See im Distrikt Sisimiut, Grönland